Кај може бити:
 упитно-односна заменица кајкавског наречја
 Провинција Кај, стара провинција у Јапану
 Кај (Француска), град у Француској
 Кај (Јапан), град у Јапану